Джуэлз Вентура (, настоящее имя Шейна Лефевр, Shayna Lefevre; род. , Ок-Крик, Висконсин, США) — американская модель и порноактриса.

Биография 
По происхождению бразильянка. Начала сниматься в порно, чтобы отомстить изменявшему мужу. Псевдоним Джуэлз Вентура приняла после первой операции по увеличению груди в 2008 году. По состоянию на 2019 год снялась в 406 порнофильмах.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

 
 
 Джуэлз Вентура на сайте моделей 101Modeling.com
 Профиль Джуэлз Вентуры на AVN.com



Порноактрисы США
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами